Hatfield ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Hatfield (1940–2003), Sänger des US-amerikanischen Soul-Duos Righteous Brothers
 Brad Hatfield, US-amerikanischer Musiker
 Charles Hatfield (1875–1958), US-amerikanischer Amateurmeteorologe
 Elaine Hatfield (* 1937), US-amerikanische Psychologin und Sexualwissenschaftlerin
 George J. Hatfield (1887–1953), US-amerikanischer Politiker
 Henry D. Hatfield (1875–1962), US-amerikanischer Politiker
 Hurd Hatfield (1917–1998), irisch-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Janet Hatfield, US-amerikanische Triathletin
 John Hatfield (1893–1965), britischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Juliana Hatfield (* 1967), US-amerikanische Gitarristin und Texterin
 Mark Hatfield (1922–2011), US-amerikanischer Politiker
 Paul G. Hatfield (1928–2000), US-amerikanischer Politiker
 Reo Hatfield US-amerikanischer Politiker und Geschäftsmann
 Richard Bennett Hatfield (1931–1991), kanadischer Politiker und von 1970 bis 1987 Premierminister von New Brunswick
 Tinker Hatfield (* 1952), US-amerikanischer Schuhdesigner und Unternehmer

Hatfield ist der Name folgender Orte: 

in Australien:
 Hatfield (New South Wales)

in Großbritannien:
 Hatfield (Hertfordshire)
 Hatfield (South Yorkshire)

in Kanada:
 Hatfield (Saskatchewan)

auf Jamaika:
 Hatfield (Jamaika)

in Neuseeland:
 Hatfield (Neuseeland)

in Simbabwe:
 Hatfield (Simbabwe)

in Südafrika:
 Hatfield (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Hatfield (Arkansas)
 Hatfield (Indiana)
 Hatfield (Kalifornien)
 Hatfield (Kentucky)
 Hatfield (Louisiana)
 Hatfield (Massachusetts)
 Hatfield (Minnesota)
 Hatfield (Missouri)
 Hatfield (Nevada)
 Hatfield (Oregon)
 Hatfield (Pennsylvania)
 Hatfield (West Virginia)
 Hatfield (Wisconsin), im Jackson County

Hatfield steht für folgende Unternehmen und Marken:
 Hatfield Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hatfield Automobile Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Cortland Cart & Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Hatfield

Siehe auch:

 Hatfield and the North, eine Progressive-Rock-Band
 Hatfield College, Teil der University of Durham in England
 Hatfield Marine Science Center, ein meereskundliches Forschungsinstitut und Aquarium der Oregon State University in Newport, Oregon
 Hatfields & McCoys eine dreiteilige US-amerikanische Miniserie aus dem Jahr 2012 über die Hatfield-McCoy-Fehde
 Hadfield
 Hetfield